Села:
 Бахтин — Вінницька область, Мурованокуриловецький район
 Бахтин — Харківська область, Борівський район

Річка:
 Бахтин — річка в Харківський області